Ondulație se poate referi la:

Electrotehnică
 În electrotehnică, ondulația reziduală este non-liniaritatea unui semnal supus unei filtrări electrotehnice.

Tehnologie mecanică
 În știința materialelor și inginerie, ondulația este o proprietate a stării suprafețelor  alături de rugozitate și formă.

Matematică 
 În matematică, unda este o funcție eliptică.

Fizică
 Ondulația apei (sau unduire) este unda formată la suprafața mărilor sau oceanelor prin mișcarea oscilatorie a apei, datorită vântului sau cutremurelor.

Societate
Ondulația sau ondularea este operația de aranjare a părului în bucle.

Vezi și
 Unda (dezambiguizare)